Máximo González e Fabrício Neis erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Orlando Luz e Rafael Matos hanno sconfitto James Cerretani e Fernando Romboli con il punteggio di 6–3, 7–6(7–2).

Teste di serie 

  Orlando Luz  /  Rafael Matos (campioni)
  James Cerretani /  Fernando Romboli (finale)

  Nicolas Barrientos /  Alejandro Gomez (primo turno) 
  Alexander Merino /  Federico Zeballos (semifinale)

Wildcard 

  Pedro Boscardin Dias /  Jose Pereira (primo turno)
  Victor Alves /  Joao Fonseca (quarti di finale)

  Rodrigo Braunstein /  Nicholas Oliveira (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rio Tennis Classic 2021